«Lăutar» — песня молдавского певца Паши Парфения в жанре этно-поп, представлявшая Молдавию на музыкальном конкурсе Евровидение 2012. Название песни — лэутар () обозначает традиционных молдавских и румынских певцов и инструменталистов.

Песня написана самим Парфением в соавторстве с Алексом Брашовеаном. 11 марта 2012 года Паша Парфений с песней «Lăutar» победил в национальном отборе на конкурс Евровидение, получив 12 баллов от жюри и 10 по результатам телеголосования. Премьера видеоклипа к песне состоялась 21 марта. В первом полуфинале Евровидения 2012 года песня заняла 5 место со 100 баллами. В финале она заняла 11 место с 81 баллом.

Список композиций 
Сингл
 «Lăutar» — 3:04
 «Lăutar» (Karaoke version) — 3:03

Позиции в чартах

Примечания 

Песни по алфавиту
Синглы по алфавиту
Синглы 2012 года
Песни Молдавии на «Евровидении»
Песни «Евровидения-2012»